Als Jocs Olímpics d'Hivern de 1948 celebrats a la ciutat de Sankt Moritz (Suïssa) es disputà una prova de descens d'esquí alpí en categoria masculina que formà part del programa d'esquí alpí als Jocs.

La competició es realitzà el dia 2 de febrer de 1948 a les instal·lacions d'equí alpí de Sankt Moritz.

Comitès participants 
Participaren un total de 111 esquiadors de 25 comitès nacionals diferents.

Resum de medalles

Resultats 
Aquesta sèrie fou utilitzada posteriorment per elaborar la puntuació final de la combinada nòrdica masculina.

Enllaços externs 
  www.olympic.org - Cercador olímpic
  www.sports-reference.com - Descens Esquí alpí 1948 

Esquí alpí als Jocs Olímpics d'hivern de 1948